Scognamiglio ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Scognamiglio Pasini (* 1944), italienischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Carlo Scognamiglio (Radsportler) (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 João Scognamiglio Clá Dias, EP (* 1939), katholischer Geistlicher und Ordensgründer